Division III i fotboll 1933/1934 bestod av åtta grupper. Gruppvinnarna gick upp till division II och dessa var: Bollnäs GIF, Årsta SK, IF Rune, Degerfors IF, Västerviks AIS, IFK Värnamo, Landala IF, Ängelholms IF.

Serier

Uppsvenskan

Östsvenskan

Mellansvenskan

Nordvästra

Södra mellansvenskan

Sydöstra

Västsvenska

Sydsvenskan

Källor
http://home.swipnet.se/clasglenning

1933 i Sverige
1934 i Sverige
1933/1934
Fotbollssäsongen 1933/1934